Parasite Eve est un roman japonais de Hideaki Sena initialement publié aux éditions Kadokawa Horror Bunko, puis adapté en 1997 en film, et en 1998 en jeu vidéo. Une suite vidéoludique a été réalisée en 1999.

Parasite Eve, film de 1997
Parasite Eve, jeu vidéo de 1998
Parasite Eve II, jeu vidéo de 1999
Parasite Eve III plus connu sous le titre The 3rd Birthday, jeu vidéo de 2011